Алексей Веретенников:
 Веретенников, Алексей Николаевич (1871 — после 1927) — петербургский архитектор.
 Веретенников, Алексей Порфирьевич (1860—?) — костромской губернатор, военный инженер, генерал-майор. Гласный Санкт-Петербургской городской думы.